Усти́новка — село Кавалеровского района Приморского края России. Названо в честь Алексея Ивановича Устинова, чертёжника Приморской чертёжной мастерской.

Село расположено в долине реки Зеркальная, на дороге, ведущей от трассы Находка — Кавалерово к селу Зеркальное и к одноимённой бухте.

Основа экономики — сельское хозяйство мясо-молочного направления, сбор даров тайги.

История 
В 1913 году несколько крестьянских семей объединились и образовали село Устиновка. В 1930-е годы в селе был создан колхоз, названный именем Чапаева. Затем колхоз был реорганизован в совхоз.

В 2 км юго-западнее села находится горное городище Сибайгоу — памятник археологии чжурчжэньской культуры.

Население

Примечания